Кенащи́нський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Акжарського району Північноказахстанської області Казахстану. Адміністративний центр — село Кенащи.

Населення — 613 осіб (2009; 965 у 1999, 1500 у 1989).

Раніше сільський округ називався Менжинським.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Акжарського району